Eher steht für:
 Franz Eher (1851–1918), deutscher Journalist und antisemitischer Verleger
 Franz-Eher-Verlag, Zentralverlag der NSDAP

EHER steht für:
 Bahnhof Herne (DS100-Code)

Abkürzung